A jabuka főnév az alma elterjedt neve a délszláv nyelvekben, de számos földrajzi névben is megtalálható:

 Bosznia-Hercegovina
 Jabuka, falu Foča-Ustikolina községben a Boszniai Drina-menti kantonban
 Jabuka, falu Gacko községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Jabuka, falu Grude községben a Nyugat-Hercegovinai kantonban
 Jabuka, falu Sokolac községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Jabuka, falu Ustiprača községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Jabuka falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében
Jabuka vulkanikus sziget az Adriai-tengerben

 Koszovó
 Jabuka, falu Zubin Potok községben a Kosovskomitrovicai körzetben

 Montenegró
 Jabuka, falu Kolašin községben
 Jabuka, falu Pljevlja községben

 Szerbia
 Jabuka, falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben
 Jabuka, Torontálalmás falu szerb neve Pancsova községben, a Dél-bánsági körzetben